Croix (französisch für Kreuz) steht für folgende Orte in Frankreich:

 Croix (Nord), Gemeinde im Département Nord
 Croix (Territoire de Belfort), Gemeinde im Département Territoire de Belfort

 Croix-Caluyau, Gemeinde im Département Nord
 Croix-Chapeau, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Croix-en-Ternois, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Croix-Fonsomme, Gemeinde im Département Aisne
 Croix-Mare, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Croix-Moligneaux, Gemeinde im Département Somme

La Croix steht für folgenden Ort in der Schweiz:
 La Crois, Hauptort der Gemeinde Martigny-Combe, Kanton Wallis

La Croix steht für folgende Orte in Frankreich:
 La Croix-aux-Bois, Gemeinde im Département Ardennes
 La Croix-aux-Mines, Gemeinde im Département Vosges
 La Croix-Avranchin, Gemeinde im Département Manche
 La Croix-Blanche, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 La Croix-Comtesse, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 La Croix-de-la-Rochette, Gemeinde im Département Savoie
 La Croix-du-Perche, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 La Croix-en-Brie, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 La Croix-en-Champagne, Gemeinde im Département Marne
 La Croix-en-Touraine, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 La Croix-Helléan, Gemeinde im Département Morbihan
 La Croix-Saint-Leufroy, Gemeinde im Département Eure
 La Croix-sur-Gartempe, Gemeinde im Département Haute-Vienne
 La Croix-sur-Ourcq, Gemeinde im Département Aisne
 La Croix-sur-Roudoule, Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 La Croix-Valmer, Gemeinde im Département Var

 La Croix, Ortschaft in Hauteville-sur-Fier, Département Haute-Savoie
 La Croix, Ortschaft in Leschaux, Département Haute-Savoie

Croix ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Louis Marie Pétis de la Croix (1698–1751), französischer Orientalist
 Carlos Francisco de Croix (1703–1778/1786), spanischer Offizier und Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien
 Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries (1727–1801), französischer Heerführer
 Charles Joseph de Croix, comte de Clerfait (Graf von Clerfait und von Carbonne, auch Clerfayt oder Clairfait; 1733–1798), österreichischer Feldmarschall
 Ernst Féaux de la Croix (1906–1995), deutscher Jurist, Volkswirt und Ministerialbeamter
 François Grudé de La Croix du Maine (1552–1592), französischer Bibliograf und Lexikograf

 Jean de la Croix (1560–1625), reformierter Theologe
 Jean-Baptiste de la Croix Chevrière de Saint-Vallier (1653–1727), Bischof von Québec
 Jean Joseph La Croix (1737–1828), deutsch-französischer Wasserbauingenieur
 Marie de la Croix (1840–1917), französische Ordensschwester und Mystikerin
 Pierre de la Croix, französischer Komponist und Musiktheoretiker, siehe Petrus de Cruce
 Pierre La Croix (auch Pierre de la Croix; um 1660–1729), französischer Wasserbauingenieur
 Pieter Frederik de la Croix (1709–1782), niederländischer Maler
 Raven de la Croix (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard de la Croix (1824–1902), deutscher Jurist
 Susanna de la Croix (1755–1789), niederländische Malerin
 Tanja La Croix (eigentlich Tanja Wettach; * 1982), Schweizer Model und DJ
 Theodor de Croix (1717/1730–1791/1792), Ritter des Deutschen Ordens, Vizekönig von Peru
sowie von
 Steven St. Croix (* 1968), US-amerikanischer Pornodarsteller, fünffacher Träger des AVN Awards 

La Croix steht für:

 La Croix (Paris), Tageszeitung in Frankreich

Siehe auch:
 St. Croix
 Saint Croix, Insel in der Karibik
 Sainte-Croix
 St. Croix River, Flüsse in Nordamerika
 Lacroix
 Delacroix
 Decroix